Dina peut faire référence à :

Un toponyme 
 Dina, un village du Cameroun ;
 Dina, une commune du département de Madouba au Burkina Faso ;
 Dina, une commune du département de Nouna au Burkina Faso ;
 Dina, localité du Pakistan.

Une œuvre 

 Dina, un film d'Ole Bornedal réalisé en 2002 ;
 Dina, un film américain de 2017 réalisé par Antonio Santini et Dan Sickles.

Un prénom 
 un prénom féminin italien, espagnol ou d'origine hébraïque (voir aussi Dinah), porté notamment par :
 Dina, une chanteuse ayant chanté Amor d'água fresca pour le Portugal lors du Concours Eurovision de la chanson 1992 ;
 Dina Bélanger (1897-1929), une religieuse et mystique catholique ;
 Dina Merrill (1925-2017), une actrice et productrice américaine ;
 Dina Abdul-Hamid (1929-2019), reine consort de Jordanie (1955-1957) et première épouse du roi Hussein ;
 Dina Talaat (née en 1965), danseuse et actrice égyptienne ;
 Dina Belenkaïa (née en 1993), joueuse d'échecs russe.

Un patronyme 
 Márton Dina (1996-), un coureur cycliste hongrois.
 Mirabela Dina (née en 1976), pianiste roumaine.

Un sigle 
DINA ou D.I.N.A. peut faire référence à :
 Division d'infanterie nord-africaine (DINA), unité de l'armée française de la Seconde Guerre mondiale ;
 Dirección de inteligencia nacional (Direction nationale du renseignement), un service de sécurité chilien ;
 DINA SA, une marque mexicaine de camions et d'autobus.

Un concept social 
 La dina est un concept d'organisation sociale malgache, une convention entre les membres d'une communauté donnée où chaque membre doit marquer son adhésion par des serments ou des imprécations. Des sanctions ou malédictions sont prévues ou réservées à ceux qui ne respectent ou n'appliquent pas les termes convenus.

Voir aussi 

Cyclone Dina
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom